Józef Sidor (1895-1940), kapitan lotnictwa Wojska Polskiego II RP, ofiara zbrodni katyńskiej
 Józef Sidor (1906-1943), podporucznik, komendant Obwodu Lubartów Okręgu Lublin Batalionów Chłopskich